Amélia Rey Colaço (1898-1990), actrice et imprésario portugaise.
 Bruno Collaço (1990-), footballeur brésilien.
 Jorge Colaço (1868-1942), peintre portugais.
 Reine Colaço Osorio-Swaab (1881—1971), compositrice hollandaise.

Patronyme portugais